Forschner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Forschner der Ältere (1853–1928), deutscher Zahntechniker und Kunstmaler
 Heinrich Forschner der Jüngere (1880–1959), deutscher Zahnarzt und Prähistoriker
 Maximilian Forschner (* 1943), deutscher Philosoph